Група багатовікових дубів — ботанічна пам'ятка природи, Чернігів (Центральний парк культури і відпочинку)
 Група багатовікових дубів — ботанічна пам'ятка природи, Чернігів, вул. Шевченка, 97
 Група багатовікових дубів — ботанічна пам'ятка природи, Чернігів, вул. Шевченка, 95
 Група багатовікових дубів — ботанічна пам'ятка природи, Чернігів, урочище «Маліїв Рів»